

Personnalités 

 André Amélineau (1910-1980), spéléologue français ;
 Émile Amélineau (1850-1915), archéologue et égyptologue français.

Noms dérivés 
 Grotte Amélineau, en Lozère, du nom d'André Amélineau.